Aya Danioko (née en 1995), plus connue sous le nom d'Aya Nakamura, auteure-compositrice-interprète franco-malienne ;
 Manassa Danioko (née en 1945), magistrate malienne.